Axnér ist der Familienname folgender Personen:
Tomas Axnér (* 1969), schwedischer Handballspieler und -trainer
Tyra Axnér (* 2002), schwedische Handballspielerin